

Osoby 
 św. Hieronim ze Strydonu (345 lub 347–419 lub 420) – tłumacz Biblii, Doktor Kościoła
 św. Hieronim Emiliani (1486–1537) – włoski prezbiter
 św. Hieronim z Weert (1522–1572) – holenderski franciszkanin, męczennik
 św. Hieronim Hermosilla (1800–1861) – hiszpański dominikanin, misjonarz, biskup, męczennik
 św. Hieronim Lu Tingmei (1811–1858) – chiński katechista, męczennik

Filmy 
 Święty Hieronim (film) – film z 1999 r., reż. Júlio Bressane

Zobacz też  
 święty Ryszard Pampuri, właśc. Hieronim Filip Pampuri